Плей-офф НБА 2014, серии игр на вылет до 4-х побед, начались 18 апреля. Восемь лучших команд от каждой из двух конференций лиги вышли в плей-офф, все команды посеяны с 1 по 8 место в турнирной таблице своей конференции.

«Сан-Антонио Спёрс» квалифицировалось в плей-офф с 62 победами, лучшем результатом как в Западной конференции, так и в лиге в целом. Лучшая команда Восточной конференции «Индиана Пэйсерс» завершила регулярный чемпионат c 56 победами.

Два самых титулованных клуба в истории НБА, Бостон Селтикс и Лос-Анджелес Лейкерс не квалифицировались в плей-офф. Это произошло впервые с 1994 года. Команда из Лос-Анджелеса впервые за 9 лет не квалифицировалась в игры за чемпионство. К тому же, Нью-Йорк Никс тоже оказались вне зоны плей-офф. Это первый случай в истории, когда и Лейкерс, и Селтикс, и Никс не попадали в плей-офф.

В первые 11 дней плей-оффа по крайне мере каждая команда одержала одну гостевую победу на паркете соперника. Это закончилось 30 апреля, когда «Рэпторс», «Спёрс», «Рокетс» победили дома соответственно «Нетс», «Маверикс» и «Трэйл Блэйзерс». 24 гостевые победы являются рекордом плей-офф НБА в первом раунде. Для определения победителя в 8 матчей первого раунда потребовался овертайм, в том числе 4 раза в серии между Оклахома-Сити и Мемфис (игры со 2 по 5).

В пяти парах первого раунда из восьми серия продлилась до седьмого матча. Это является рекордом НБА по числу седьмых игр на разных стадиях плей-офф. Серия до семи побед в первом раунде плей-офф используется в НБА с 2003 года. 3 мая 2014 года впервые в НБА были сыграны в один день три седьмых матча на разных стадиях плей-офф.

В полуфиналах и финалах конференций Востока и Запада сыграли команды, которые были посеяны в плей-офф под первыми и вторыми номерами своей конференции.

Квалифицировались в плей-офф

Восточная конференция 

«Торонто Рэпторс» обошел «Чикаго Буллз» и занял 3-е место, так как победил в Атлантическом дивизионе.

«Вашингтон Уизардс» обошел «Бруклин Нетс» и занял 5-е место, так как выиграл серию а регулярном сезоне 3—0.

Западная конференция 

«Хьюстон Рокетс» обошел «Портленд Трэйл Блэйзерс» и занял 4-е место, так как выиграл серию а регулярном сезоне 3—1.

Сетка

Восточная конференция 
 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)

Первый раунд

(1) Индиана Пэйсерс vs. (8) Атланта Хокс

(2) Майами Хит vs. (7) Шарлотт Бобкэтс

(3) Торонто Рэпторс vs. (6) Бруклин Нетс

(4) Чикаго Буллз vs. (5) Вашингтон Уизардс

Полуфинал конференции

(1) Индиана Пэйсерс vs. (5) Вашингтон Уизардс

(2) Майами Хит vs. (6) Бруклин Нетс

Финал конференции

(1) Индиана Пэйсерс vs. (2) Майами Хит

Западная конференция 
 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)

Первый раунд

(1) Сан-Антонио Спёрс vs. (8) Даллас Маверикс

(2) Оклахома-Сити Тандер vs. (7) Мемфис Гриззлис

(3) Лос-Анджелес Клипперс vs. (6) Голден Стэйт Уорриорз

(4) Хьюстон Рокетс vs. (5) Портленд Трэйл Блэйзерс

Полуфинал конференции

(1) Сан-Антонио Спёрс vs. (5) Портленд Трэйл Блэйзерс

(2) Оклахома-Сити Тандер vs. (3) Лос-Анджелес Клипперс

Финал конференции

(1) Сан-Антонио Спёрс vs. (2) Оклахома-Сити Тандер

Финал НБА: (E2) Майами Хит vs. (W1) Сан-Антонио Спёрс

Статистически лидеры

Примечания

Ссылки 
 2014 NBA Playoffs Official Site
 2014 NBA Playoffs at ESPN
 Календарь плей-офф НБА 2014 года

Плей-офф НБА
НБА в сезоне 2013/2014